Gérard I, comte dans le pays de Juliers, mort après 1029.
 Gérard II, comte dans le pays de Juliers (1051-1070), fils d'Eberhard de Juliers.
 Gérard III, comte de Juliers (1070-1118), fils du précédent.
 Gérard IV, comte de Juliers (1118-1135), fils du précédent.
 Gérard V (1241-1329), comte de Juliers (1297-1329), frère du précédent, fils de Guillaume IV de Juliers et de Mathilde de Gueldre,
 Gérard VI († 1360), duc associé, fils ainé de Guillaume V de Juliers, marié à Marguerite de Ravensberg
 Gérard VII († 1475), duc de Berg (Gérard Ier) et de Juliers (1437-1475), neveu d'Adolphe  de Juliers, fils de Guillaume de Juliers (1382 † 1428) et d'Adélaïde de Tecklenbourg